HOXB7 () — белок, ядерный фактор транскрипции. Ген HOXB7 входит в семейство гомеозисных генов класса B.

Функции 
Фактор транскрипции, связывающийся со специфической нуклеотидной последовательностью ДНК, является компонентом системы регуляции развития, которая обеспечивает специфическую позиционную идентификацию клеток в продольной оси тела. Играет роль в клеточной пролиферации и дифференцировке.

Структура 
Белок состоит из 217 аминокислот, молекулярная масса — 24,0 кДа. Локализуется в ядре клетки. 

HOXB7 взаимодействует с факторами транскрипции PBX1 и CREBBP.

В патологии 
Повышенный уровень экспрессии белка связан с развитием некоторых типов меланомы и карциномы яичников.

См. также 
 Гомеозисные гены
 Гомеобокс

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Факторы транскрипции